Hendrik XXVI van Schwarzburg (ca. 1418-1488)
 Hendrik XXVI van Reuss-Selbitz (1681-1730)
 Hendrik XXVI van Reuss-Ebersdorf (1725-1796)
 Hendrik XXVI van Reuss-Köstritz (1857-1913)